Le Syndicat mixte du pays Forêt d'Orléans - Val de Loire est un Pays française, situé dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Historique
 : le syndicat intercommunal est remplacé par le Syndicat mixte du pays Forêt d'Orléans - Val de Loire
 : création du syndicat intercommunal d'aménagement rural des communes de la Forêt d'Orléans (SIARCOFOR)

Composition
Le Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire est constitué de 32 communes sur 6 cantons (Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, Neuville-aux-Bois, Ouzouer-sur-Loire et Outarville).

Compétences

Voir aussi

Liens internes
Liste des intercommunalités du Loiret
Liste des communes du Loiret

Source
Le Pays Forêt d'Orléans - Val de Loire sur le site du Conseil Général du Loiret

Foret d'Orleans - Val de Loire
Syndicat mixte